Filia – ekspozytura, agenda lub oddział
 Filia – córka Antypatra, regenta królestwa Macedonii
 Filia – wieś na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 Filia – wieś w Rumunii, w okręgu Covasna
 Crepicardus filia – gatunek chrząszcza z rodziny sprężykowatych 
 Tarnów Filia – towarowa stacja kolejowa w Tarnowie